Stenolepia är ett släkte av träjonväxter. Stenolepia ingår i familjen Dryopteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Stenolepia